Malinalco, település Mexikóban, México szövetségi államban
Malinalco, azték régészeti lelőhely Malinalco városa mellett